Hauwerde ist der Familienname folgender Personen:

Herbert Hauwede (1912–2007), deutscher Maler, Zeichner und Grafiker
Karl Hauwede (1860–1937), deutscher Landtagsabgeordneter im Landtag von Sachsen-Weimar